Costa! (franchise)
 Costa! (film), een Nederlandse komische film uit 2001
 Costa!!, een-op-zichzelf-staand-vervolg uit 2022 van de film uit 2001
 Costa! (televisieserie), een tv-serie naar deze film
 Costa! 1001 nacht, een mini-serie als vervolg op de televisieserie